UCC:

Термины
 Universal Cleaning Cartridge — чистящий картридж для стримера (название обычно используется применительно к стримерам LTO)
 Uracil-Cytosine-Cytosine — генетический код серина, кодона РНК
 User Created Content — компонент Web 2.0, различный медиа-контент, который создается конечными пользователями
 Unlock CPU Core — чип, встроенный в некоторые материнские платы платы ASRock. Даёт возможность разблокировать скрытые ядра и кеш третьего уровня процессоров AMD в полуавтоматическом режиме.

Наименования
 United Church of Canada — Объединённая церковь Канады
 Ukrainian Canadian Congress — Конгресс украинцев Канады
 United Church of Christ — Объединенная Церковь Христа
 University College, Cork — Ирландский национальный университет (Корк)
 Ueshima Coffee Company - Крупнейший мировой производитель кофе (Япония)